Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hana-cupid Japan Women’s Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 8. bis 10. September 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Hiroshima